Sony Ericsson International 2007 – tenisowy turniej WTA z cyklu Bangalore Open rozgrywany w dniach 10–18 lutego 2007 roku w Bengaluru na kortach twardych o puli nagród 175 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2007 w tenisie ziemnym
2007